Sarton bezeichnet:

 Sarton, französische Gemeinde im Département Pas-de-Calais
 Sarton (Mondkrater)

Sarton ist der Familienname folgender Personen:

 Edgar Sarton-Saretzki (1922–2017), deutschstämmiger Journalist, Diplomat und Autor kanadischer Staatsangehörigkeit
 George Sarton (1884–1956), in Belgien geborener US-amerikanischer Wissenschaftshistoriker
 Hubert Sarton (Dieudonné-Hubert Sarton; 1748–1828), belgischer Uhrmacher
 May Sarton (1912–1995), US-amerikanische Schriftstellerin

Siehe auch:
 George-Sarton-Medaille